Bielowce – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Bielowce – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim
 Bielowce – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim

 inne
 Strażnica KOP „Bielowce”
 Placówka Straży Celnej „Bielowce”